Бобинское сельское поселение — муниципальное образование в составе Слободского района Кировской области России.

Центр — село Бобино.

История 
Бобинское сельское поселение образовано 1 января 2006 года согласно Закону Кировской области от 07.12.2004 № 284-ЗО.

Население

Состав сельского поселения

Примечания 

Муниципальные образования Слободского района
Сельские поселения Кировской области